Kiss FM est un nom qui a appartenu à plusieurs stations de radio : 

 Kiss FM (Paris), radio qui a émis en région parisienne de  à  sur le 98.2 FM ;
 Kiss FM (nationale), radio créée en 1986, qui est ensuite devenue Kiss Metropolys, puis M40 et enfin RTL2 ;
 Kiss FM (Nice), radio faisant partie du réseau Kiss FM, mais restée indépendante lors de la disparition de celui-ci, elle émet toujours aujourd'hui ;
 Kiss FM (Royaume-Uni), radio britannique créée en 1985, spécialisée dans les musiques urbaines.